Mustang har flere betydninger:
 Mustang – en hesterace
 Mustang (cykelmærke) - et cykelmærke
 Mustang District – Distrikt i Nepal og tidligere kongerige
 P-51 Mustang – Fly fra 2. verdenskrig
 Ford Mustang – Amerikansk bilmodel